Augustin Casamajor (1755-1806), homme politique français ;
 Jean-Pierre de Casamajor de Charritte (1648-1723), gouverneur de la Martinique et de Saint-Domingue ;
 Pierre Casamajor (?-?), homme politique français ;
 Roger Casamajor (1976-), acteur espagnol ;

Paronyme 
 Carles Puigdemont i Casamajó (1962-), journaliste et homme politique espagnol.
Patronyme hispanique